Le Charlatan est le titre de plusieurs œuvres :

En littérature 
 Le Charlatan, une fable de Jean de La Fontaine parue en 1668
 Le Charlatan (Nightmare Alley), roman de William Lindsay Gresham de 1946
 Le Charlatan, une pièce de théâtre de Robert Lamoureux créée en 1974

Au cinéma et à la télévision 
 Le Charlatan, un film de Georges Méliès sorti en 1901
 Le Charlatan, un film américain d'Edmund Goulding, inspiré du roman, sorti en 1947
 Le Charlatan, un téléfilm de Philippe Ducrest, diffusé en 1981.
 Nightmare alley, un film de Guillermo Del Toro, diffusé en 2022.